La classificazione APG IV (Angiosperm Phylogeny Group IV) è la quarta versione di classificazione scientifica delle piante angiosperme basata sulla filogenetica molecolare, pubblicata nel 2016 dall'Angiosperm Phylogeny Group.

Sintesi delle novità 
In confronto alla precedente classificazione (APG III, 2009), la classificazione APG IV riconosce cinque nuovi ordini (Boraginales, Dilleniales, Icacinales, Metteniusales e Vahliales), e numerose nuove famiglie tra cui Petenaeaceae (Huerteales), Kewaceae, Limeaceae, Macarthuriaceae e Microteaceae (tutte Caryophyllales), per un totale di 64 ordini e 416 famiglie.

La nuova classificazione ridisegna inoltre la collocazione e i confini di alcune famiglie (Dasypogonaceae, Sabiaceae, Cynomoriaceae, Apodanthaceae) e in più introduce dei cambi nomenclaturali che comprendono l'adozione di Asphodelaceae al posto di Xanthorrhoeaceae e di Francoaceae al posto di Melianthaceae.

Altre modifiche ai limiti di alcune famiglie coinvolgono la famiglia Icacinaceae, con numerosi generi trasferiti in Metteniusaceae; cambi minori interessano Aristolochiaceae (che ora comprende Lactoridaceae e Hydnoraceae), Maundiaceae (segregata da Juncaginaceae), Restionaceae (che ora comprende Anarthriaceae e Centrolepidaceae), Buxaceae (che  include Haptanthaceae), Peraceae (separata da Euphorbiaceae), Petiveriaceae (separata da Phytolaccaceae). La nuova classificazione inoltre introduce cambiamenti nella composizione generica di Ixonanthaceae e Irvingiaceae (con lo spostamento di Allantospermum dalle prime alle seconde), il trasferimento di Pakaraimaea (in precedenza Dipterocarpaceae) alle Cistaceae, il trasferimento di Borthwickia, Forchhammeria, Stixis e Tirania (in precedenza tutte Capparaceae) alle Resedaceae, Nyssaceae separata da  Cornaceae,  lo spostamento di Pteleocarpa a Gelsemiaceae, lo spostamento di Sanango a Gesneriaceae (in precedenza Loganiaceae), l'ampliamento dei confini di Orobanchaceae (che ora include Lindenbergiaceae e Rehmanniaceae) e il riconoscimento di Mazaceae come distinta Phrymaceae.

Classificazione: versione sintetica 
 clade angiosperme
  clade Angiosperme basali
 ordine Amborellales
 ordine Nymphaeales
 ordine Austrobaileyales
 clade Mesangiosperme
 clade Magnoliidi 
 ordine Canellales
 ordine Laurales
 ordine Magnoliales
 ordine Piperales
 linea indipendente (independent lineage)
 ordine Chloranthales 
 clade Monocotiledoni
 ordine Acorales
 ordine Alismatales
 ordine Asparagales
 ordine Dioscoreales
 ordine Liliales
 ordine Pandanales
 ordine Petrosaviales
clade Commelinidi 
 ordine Arecales
 ordine Commelinales
 ordine Poales
 ordine Zingiberales
 clade probabile sister group delle eudicotiledoni (probable sister of eudicots)
 ordine Ceratophyllales
 clade Eudicotiledoni
 clade Eudicotiledoni basali 
 ordine Buxales
 ordine Proteales
 ordine Ranunculales
 ordine Trochodendrales
 clade Eudicotiledoni centrali (core eudicots)
 ordine Gunnerales
 ordine Dilleniales 
 clade  Superrosidi
 ordine Saxifragales
 clade Rosidi 
 ordine Vitales
 clade Eurosidi I (o fabidi)
 ordine Cucurbitales
 ordine Fabales
 ordine Fagales
 ordine Rosales
 ordine Zygophyllales
 clade COM
 ordine Celastrales
 ordine Malpighiales
 ordine Oxalidales
 clade Eurosidi II (o malvidi)
 ordine Brassicales
 ordine Crossosomatales
 ordine Geraniales
 ordine Huerteales
 ordine Malvales
 ordine Myrtales
 ordine Picramniales
 ordine Sapindales
 clade Superasteridi
 ordine Berberidopsidales
 ordine Caryophyllales
 ordine Santalales
 clade Asteridi
 ordine Cornales
 ordine Ericales
 clade Euasteridi I (o lamiidi)
 ordine Boraginales 
 ordine Garryales
 ordine Gentianales
 ordine Icacinales† 
 ordine Lamiales
 ordine Metteniusales†
 ordine Solanales
 ordine Vahliales 
 clade Euasteridi II (o campanulidi)
 ordine Apiales
 ordine Aquifoliales
 ordine Asterales
 ordine Bruniales
 ordine Dipsacales
 ordine Escalloniales
 ordine Paracryphiales

Albero filogenetico
La classificazione APG IV è rappresentata schematicamente dal seguente albero filogenetico:

Classificazione: versione estesa 
Legenda:
† = ordine non presente nella classificazione APG III (2009).

*= famiglia non presente o ridisegnata rispetto alla classificazione APG III (2009).

angiosperme basali
 Amborellales Melikyan et al.
 Amborellaceae Pichon, nom. cons.
 Nymphaeales Salisb. ex Bercht. & J.Presl
 Hydatellaceae U.Hamann
 Cabombaceae Rich. ex A.Rich., nom. cons.
 Nymphaeaceae Salisb., nom. cons.
 Austrobaileyales Takht. ex Reveal
 Austrobaileyaceae Croizat, nom. cons.
 Trimeniaceae Gibbs, nom. cons.
 Schisandraceae Blume, nom. cons.

mesangiosperme

magnoliidi 
 Canellales Cronq.
 Canellaceae Mart., nom. cons.
 Winteraceae R.Br. ex Lindl., nom. cons.
 Piperales Bercht. & J.Presl
 Saururaceae Rich. ex T.Lestib., nom. cons.
 Piperaceae Giseke, nom. cons.
 Aristolochiaceae Juss., nom. cons. * (include Asaraceae Vent., Hydnoraceae C.Agardh, nom. cons., Lactoridaceae Engl., nom. cons.)
 Magnoliales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Myristicaceae R.Br., nom. cons.
 Magnoliaceae Juss., nom. cons.
 Degeneriaceae I.W.Bailey & A.C.Sm., nom. cons.
 Himantandraceae Diels, nom. cons.
 Eupomatiaceae Orb., nom. cons.
 Annonaceae Juss., nom. cons.
 Laurales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Calycanthaceae Lindl., nom. cons.
 Siparunaceae Schodde
 Gomortegaceae Reiche, nom. cons.
 Atherospermataceae R.Br.
 Hernandiaceae Blume, nom. cons.
 Monimiaceae Juss., nom. cons.
 Lauraceae Juss., nom. cons.

linea indipendente 
 Chloranthales Mart.
 Chloranthaceae R.Br. ex Sims, nom. cons.

monocotiledoni 
 Acorales Mart.
 Acoraceae Martinov
 Alismatales R.Br. ex Bercht. & J.Presl
 Araceae Juss., nom. cons.
 Tofieldiaceae Takht.
 Alismataceae Vent., nom. cons.
 Butomaceae Mirb., nom. cons.
 Hydrocharitaceae Juss., nom. cons.
 Scheuchzeriaceae F.Rudolphi, nom. cons.
 Aponogetonaceae Planch., nom. cons.
 Juncaginaceae Rich., nom. cons. *
 Maundiaceae Nakai *
 Zosteraceae Dumort., nom. cons.
 Potamogetonaceae Bercht. & J.Presl, nom. cons
 Posidoniaceae Vines, nom. cons.
 Ruppiaceae Horan., nom. cons.
 Cymodoceaceae Vines, nom. cons.
 Petrosaviales Takht.
 Petrosaviaceae Hutch., nom. cons.
 Dioscoreales Mart.
 Nartheciaceae Fr. ex Bjurzon
 Burmanniaceae Blume, nom. cons. (non monofiletico)
 Dioscoreaceae R.Br., nom. cons.
 Pandanales R.Br. ex Bercht. & J.Presl
 Triuridaceae Gardner, nom. cons.
 Velloziaceae J.Agardh, nom. cons.
 Stemonaceae Caruel, nom. cons.
 Cyclanthaceae Poit. ex A.Rich., nom. cons.
 Pandanaceae R.Br., nom. cons.
 Liliales Perleb
 Campynemataceae Dumort.
 Corsiaceae Becc., nom. cons.
 Melanthiaceae Batsch ex Borkh., nom. cons.
 Petermanniaceae Hutch, nom. cons.
 Alstroemeriaceae Dumort., nom. cons.
 Colchicaceae DC., nom. cons.
 Philesiaceae Dumort., nom. cons.
 Ripogonaceae Conran & Clifford
 Smilacaceae Vent., nom. cons.
 Liliaceae Juss., nom. cons.
 Asparagales Link
 Orchidaceae Juss., nom. cons.
 Boryaceae M.W.Chase et al.
 Blandfordiaceae R.Dahlgren & Clifford
 Asteliaceae Dumort.
 Lanariaceae H.Huber ex R.Dahlgren
 Hypoxidaceae R.Br., nom. cons.
 Doryanthaceae R.Dahlgren & Clifford
 Ixioliriaceae Nakai (as 'Ixiolirionaceae'; spelling corrected)
 Tecophilaeaceae Leyb., nom. cons.
 Iridaceae Juss., nom. cons.
 Xeronemataceae M.W.Chase et al.
 Asphodelaceae Juss., nom. cons. prop. (include Xanthorrhoeaceae Dumort., nom. cons.)
 Amaryllidaceae J.St.-Hil., nom. cons.
 Asparagaceae Juss., nom. cons.
 commelinidi
 Arecales Bromhead
 Dasypogonaceae Dumort.
 Arecaceae Bercht. & J.Presl, nom. cons. (=Palmae Juss., nom. cons.)
 Commelinales Mirb. ex Bercht. & J.Presl
 Hanguanaceae Airy Shaw
 Commelinaceae Mirb., nom. cons.
 Philydraceae Link, nom. cons.
 Pontederiaceae Kunth, nom. cons.
 Haemodoraceae R.Br., nom. cons.
 Zingiberales Griseb.
 Strelitziaceae Hutch., nom. cons.
 Lowiaceae Ridl., nom. cons.
 Heliconiaceae Vines
 Musaceae Juss., nom. cons.
 Cannaceae Juss., nom. cons.
 Marantaceae R.Br., nom. cons.
 Costaceae Nakai
 Zingiberaceae Martinov, nom. cons.
 Poales Small
 Typhaceae Juss., nom. cons.
 Bromeliaceae Juss., nom. cons.
 Rapateaceae Dumort., nom. cons.
 Xyridaceae C.Agardh, nom. cons.
 Eriocaulaceae Martinov, nom. cons.
 Mayacaceae Kunth, nom. cons.
 Thurniaceae Engl., nom. cons.
 Juncaceae Juss., nom. cons.
 Cyperaceae Juss., nom. cons.
 Restionaceae R.Br., nom. cons. * (include Anarthriaceae D.W.Cutler & Airy Shaw, Centrolepidaceae Endl., nom. cons.)
 Flagellariaceae Dumort., nom. cons.
 Joinvilleaceae Toml. & A.C.Sm.
 Ecdeiocoleaceae D.W.Cutler & Airy Shaw
 Poaceae Barnhart, nom. cons. (= Gramineae Juss., nom. cons.)

probabile sister group delle eudicotiledoni
 Ceratophyllales Link
 Ceratophyllaceae Gray, nom. cons.

eudicotiledoni

eudicotiledoni basali 
 Ranunculales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Eupteleaceae K.Wilh., nom. cons.
 Papaveraceae Juss., nom. cons.
 Circaeasteraceae Hutch., nom. cons.
 Lardizabalaceae R.Br., nom. cons.
 Menispermaceae Juss., nom. cons.
 Berberidaceae Juss., nom. cons.
 Ranunculaceae Juss., nom. cons.
 Proteales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Sabiaceae Blume, nom. cons.
 Nelumbonaceae A.Rich., nom. cons.
 Platanaceae T.Lestib., nom. cons.
 Proteaceae Juss., nom. cons.
 Trochodendrales Takht. ex Cronq.
 Trochodendraceae Eichler, nom. cons.
 Buxales Takht. ex Reveal
 Buxaceae Dumort., nom. cons. * (include Haptanthaceae C.Nelson)

eudicotiledoni centrali (core eudicots)
 Gunnerales Takht. ex Reveal
 Myrothamnaceae Nied., nom. cons.
 Gunneraceae Meisn., nom. cons.
 Dilleniales DC. ex Bercht. & J.Presl †
 Dilleniaceae Salisb., nom. cons.

superrosidi
 Saxifragales Bercht. & J.Presl
 Peridiscaceae Kuhlm., nom. cons.
 Paeoniaceae Raf., nom. cons.
 Altingiaceae Lindl., nom. cons.
 Hamamelidaceae R.Br., nom. cons.
 Cercidiphyllaceae Engl., nom. cons.
 Daphniphyllaceae Mu€ll.Arg., nom. cons.
 Iteaceae J.Agardh, nom. cons.
 Grossulariaceae DC., nom. cons.
 Saxifragaceae Juss., nom. cons.
 Crassulaceae J.St.-Hil., nom. cons.
 Aphanopetalaceae Doweld
 Tetracarpaeaceae Nakai
 Penthoraceae Rydb. ex Britton, nom. cons.
 Haloragaceae R.Br., nom. cons.
 Cynomoriaceae Endl. ex Lindl., nom. cons.

rosidi
 Vitales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Vitaceae Juss., nom. cons.

eurosidi I (fabidi)
 Zygophyllales Link
 Krameriaceae Dumort., nom. cons.
 Zygophyllaceae R.Br., nom. cons.
 Fabales Bromhead
 Quillajaceae D.Don
 Fabaceae Lindl., nom. cons. (= Leguminosae Juss., nom. cons.)
 Surianaceae Arn., nom. cons.
 Polygalaceae Hoffmanns. & Link, nom. cons.
 Rosales Bercht. & J.Presl
 Rosaceae Juss., nom. cons.
 Barbeyaceae Rendle, nom. cons.
 Dirachmaceae Hutch.
 Elaeagnaceae Juss., nom. cons.
 Rhamnaceae Juss., nom. cons.
 Ulmaceae Mirb., nom. cons.
 Cannabaceae Martinov, nom. cons.
 Moraceae Gaudich., nom. cons.
 Urticaceae Juss., nom. cons.
 Fagales Engl.
 Nothofagaceae Kuprian.
 Fagaceae Dumort., nom. cons.
 Myricaceae Rich. ex Kunth, nom. cons.
 Juglandaceae DC. ex Perleb, nom. cons.
 Casuarinaceae R.Br., nom. cons.
 Ticodendraceae Gomez-Laur. & L.D.Gomez
 Betulaceae Gray, nom. cons.
 Cucurbitales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Apodanthaceae Tiegh. ex Takht. *
 Anisophylleaceae Ridl.
 Corynocarpaceae Engl., nom. cons.
 Coriariaceae DC., nom. cons.
 Cucurbitaceae Juss., nom. cons.
 Tetramelaceae Airy Shaw
 Datiscaceae Dumort., nom. cons.
 Begoniaceae C.Agardh, nom. cons.

clade COM 
 Celastrales Link
 Lepidobotryaceae J.Leonard, nom. cons.
 Celastraceae R.Br., nom. cons.
 Oxalidales Bercht. & J.Presl
 Huaceae A.Chev.
 Connaraceae R.Br., nom. cons.
 Oxalidaceae R.Br., nom. cons.
 Cunoniaceae R.Br., nom. cons.
 Elaeocarpaceae Juss., nom. cons.
 Cephalotaceae Dumort., nom. cons.
 Brunelliaceae Engl., nom. cons.
 Malpighiales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Pandaceae Engl. & Gilg, nom. cons.
 Irvingiaceae Exell & Mendonça, nom. cons. * (include Allantospermum Forman)
 Ctenolophonaceae Exell & Mendonça
 Rhizophoraceae Pers., nom. cons.
 Erythroxylaceae Kunth, nom. cons.
 Ochnaceae DC., nom. cons.
 Bonnetiaceae L.Beauvis. ex Nakai
 Clusiaceae Lindl., nom. cons. (= Guttiferae Juss., nom. cons.)
 Calophyllaceae J.Agardh
 Podostemaceae Rich. ex Kunth, nom. cons.
 Hypericaceae Juss., nom. cons.
 Caryocaraceae Voigt, nom. cons.
 Lophopyxidaceae H.Pfeiff.
 Putranjivaceae Meisn.
 Centroplacaceae Doweld & Reveal
 Elatinaceae Dumort., nom. cons.
 Malpighiaceae Juss., nom. cons.
 Balanopaceae Benth. & Hook.f., nom. cons.
 Trigoniaceae A.Juss., nom. cons.
 Dichapetalaceae Baill., nom. cons.
 Euphroniaceae Marc.-Berti
 Chrysobalanaceae R.Br., nom. cons.
 Humiriaceae A.Juss., nom. cons.
 Achariaceae Harms, nom. cons.
 Violaceae Batsch, nom. cons.
 Goupiaceae Miers
 Passifloraceae Juss. ex Roussel, nom. cons.
 Lacistemataceae Mart., nom. cons.
 Salicaceae Mirb., nom. cons.
 Peraceae Klotzsch *
 Rafflesiaceae Dumort., nom. cons.
 Euphorbiaceae Juss., nom. cons. *
 Linaceae DC. ex Perleb, nom. cons.
 Ixonanthaceae Planch. ex Miq., nom. cons. *
 Picrodendraceae Small, nom. cons.
 Phyllanthaceae Martinov, nom. cons.

eurosidi II (malvidi)
 Geraniales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Geraniaceae Juss., nom. cons.
 Francoaceae A.Juss., nom. cons. * (include Bersamaceae Doweld, Greyiaceae Hutch., nom. cons., Ledocarpaceae Meyen, Melianthaceae Horan., nom. cons., Rhynchothecaceae A.Juss., Vivianiaceae Klotzsch, nom. cons.)
 Myrtales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Combretaceae R.Br., nom. cons.
 Lythraceae J.St.-Hil., nom. cons.
 Onagraceae Juss., nom. cons.
 Vochysiaceae A.St.-Hil., nom. cons.
 Myrtaceae Juss., nom. cons.
 Melastomataceae Juss., nom. cons.
 Crypteroniaceae A.DC., nom. cons.
 Alzateaceae S.A.Graham
 Penaeaceae Sweet ex Guill., nom. cons.
 Crossosomatales Takht. ex Reveal
 Aphloiaceae Takht.
 Geissolomataceae A.DC., nom. cons.
 Strasburgeriaceae Tiegh., nom. cons.
 Staphyleaceae Martinov, nom. cons.
 Guamatelaceae S.H.Oh & D.Potter
 Stachyuraceae J.Agardh, nom. cons.
 Crossosomataceae Engl., nom. cons.
 Picramniales Doweld
 Picramniaceae Fernando & Quinn
 Huerteales Doweld
 Gerrardinaceae M.H.Alford
 Petenaeaceae Christenh. et al. *
 Tapisciaceae Takht.
 Dipentodontaceae Merr., nom. cons.
 Sapindales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Biebersteiniaceae Schnizl.
 Nitrariaceae Lindl.
 Kirkiaceae Takht.
 Burseraceae Kunth, nom. cons.
 Anacardiaceae R.Br., nom. cons.
 Sapindaceae Juss., nom. cons. (include Xanthocerataceae Buerki et al., as 'Xanthoceraceae')
 Rutaceae Juss., nom. cons.
 Simaroubaceae DC., nom. cons.
 Meliaceae Juss., nom. cons.
 Malvales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Cytinaceae A.Rich.
 Muntingiaceae C.Bayer et al.
 Neuradaceae Kostel., nom. cons.
 Malvaceae Juss., nom. cons.
 Sphaerosepalaceae Bullock
 Thymelaeaceae Juss., nom. cons.
 Bixaceae Kunth, nom. cons.
 Cistaceae Juss., nom. cons. * (include Pakaraimaea Maguire & P.S.Ashton)
 Sarcolaenaceae Caruel, nom. cons.
 Dipterocarpaceae Blume, nom. cons. *
 Brassicales Bromhead
 Akaniaceae Stapf, nom. cons.
 Tropaeolaceae Juss. ex DC., nom. cons.
 Moringaceae Martinov, nom. cons.
 Caricaceae Dumort., nom. cons.
 Limnanthaceae R.Br., nom. cons.
 Setchellanthaceae Iltis
 Koeberliniaceae Engl., nom. cons.
 Bataceae Mart. ex Perleb, nom. cons.
 Salvadoraceae Lindl., nom. cons.
 Emblingiaceae Airy Shaw
 Tovariaceae Pax, nom. cons.
 Pentadiplandraceae Hutch. & Dalziel
 Gyrostemonaceae A.Juss., nom. cons.
 Resedaceae Martinov, nom. cons. * (include Borthwickiaceae J.X.Su et al., Stixidaceae Doweld as 'Stixaceae', Forchhammeria Liebm.)
 Capparaceae Juss., nom. cons. *
 Cleomaceae Bercht. & J.Presl
 Brassicaceae Burnett, nom. cons. (= Cruciferae Juss., nom. cons.)

superasteridi
 Berberidopsidales Doweld
 Aextoxicaceae Engl. & Gilg, nom. cons.
 Berberidopsidaceae Takht.
 Santalales R.Br. ex Bercht. & J.Presl
 Olacaceae R.Br., nom. cons. (non monofiletico; include Aptandraceae Miers, Coulaceae Tiegh., Erythropalaceae Planch. ex Miq., nom. cons., Octoknemaceae Soler. nom. cons., Strombosiaceae Tiegh., Ximeniaceae Horan.)
 Opiliaceae Valeton, nom. cons.
 Balanophoraceae Rich., nom. cons.
 Santalaceae R.Br., nom. cons. (non monofiletico) se Balanophoraceae are embedded; include Amphorogynaceae Nickrent & Der, Cervantesiaceae Nickrent & Der, Comandraceae Nickrent & Der, Nanodeaceae Nickrent & Der, Thesiaceae Vest, Viscaceae Batsch)
 Misodendraceae J.Agardh, nom. cons.
 Schoepfiaceae Blume
 Loranthaceae Juss., nom. cons.
 Caryophyllales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Frankeniaceae Desv., nom. cons.
 Tamaricaceae Link, nom. cons.
 Plumbaginaceae Juss., nom. cons.
 Polygonaceae Juss., nom. cons.
 Droseraceae Salisb., nom. cons.
 Nepenthaceae Dumort, nom. cons.
 Drosophyllaceae Chrtek et al.
 Dioncophyllaceae Airy Shaw, nom. cons.
 Ancistrocladaceae Planch. ex Walp., nom. cons.
 Rhabdodendraceae Prance
 Simmondsiaceae Tiegh.
 Physenaceae Takht.
 Asteropeiaceae Takht. ex Reveal & Hoogland
 Macarthuriaceae Christenh. *
 Microteaceae Schäferhoff & Borsch *
 Caryophyllaceae Juss., nom. cons.
 Achatocarpaceae Heimerl, nom. cons.
 Amaranthaceae Juss., nom. cons.
 Stegnospermataceae Nakai
 Limeaceae Shipunov ex Reveal *
 Lophiocarpaceae Doweld & Reveal
 Kewaceae Christenh. *
 Barbeuiaceae Nakai
 Gisekiaceae Nakai
 Aizoaceae Martinov, nom. cons.
 Phytolaccaceae R.Br., nom. cons. *
 Petiveriaceae C.Agardh * (include Rivinaceae C.Agardh)
 Sarcobataceae Behnke
 Nyctaginaceae Juss., nom. cons.
 Molluginaceae Bartl., nom. cons. *
 Montiaceae Raf.
 Didiereaceae Radlk., nom. cons.
 Basellaceae Raf., nom. cons.
 Halophytaceae S.Soriano
 Talinaceae Doweld
 Portulacaceae Juss., nom. cons.
 Anacampserotaceae Eggli & Nyffeler
 Cactaceae Juss., nom. cons.

asteridi
 Cornales Link
 Nyssaceae Juss. ex Dumort., nom. cons.
 Hydrostachyaceae Engl., nom. cons.
 Hydrangeaceae Dumort., nom. cons.
 Loasaceae Juss., nom. cons.
 Curtisiaceae Takht.
 Grubbiaceae Endl. ex Meisn., nom. cons.
 Cornaceae Bercht. & J.Presl, nom. cons.
 Ericales Bercht. & J.Presl
 Balsaminaceae A.Rich., nom. cons.
 Marcgraviaceae Bercht. & J.Presl, nom. cons.
 Tetrameristaceae Hutch.
 Fouquieriaceae DC., nom. cons.
 Polemoniaceae Juss., nom. cons.
 Lecythidaceae A.Rich., nom. cons.
 Sladeniaceae Airy Shaw
 Pentaphylacaceae Engl., nom. cons.
 Sapotaceae Juss., nom. cons.
 Ebenaceae Gu€rke, nom. cons.
 Primulaceae Batsch ex Borkh., nom. cons.
 Theaceae Mirb., nom. cons.
 Symplocaceae Desf., nom. cons.
 Diapensiaceae Lindl., nom. cons.
 Styracaceae DC. & Spreng., nom. cons.
 Sarraceniaceae Dumort., nom. cons.
 Roridulaceae Martinov, nom. cons.
 Actinidiaceae Gilg & Werderm., nom. cons.
 Clethraceae Klotzsch, nom. cons.
 Cyrillaceae Lindl., nom. cons.
 Ericaceae Juss., nom. cons.
 Mitrastemonaceae Makino, nom. cons.

euasteridi I (lamiidi)
 Icacinales Tiegh. †
 Oncothecaceae Kobuski ex Airy Shaw
 Icacinaceae Miers, nom. cons. *
 Metteniusales Takht. †
 Metteniusaceae H.Karst. ex Schnizl. *
 Garryales Mart.
 Eucommiaceae Engl., nom. cons.
 Garryaceae Lindl., nom. cons.
 Gentianales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Rubiaceae Juss., nom. cons.
 Gentianaceae Juss., nom. cons.
 Loganiaceae R.Br. ex Mart., nom. cons.
 Gelsemiaceae L.Struwe & V.A.Albert * (include Pteleocarpaceae Brummitt)
 Apocynaceae Juss., nom. cons.
 Boraginales Juss. ex Bercht. & J.Presl †
 Boraginaceae Juss., nom. cons. (include Codonaceae Weigend & Hilger)
 Vahliales Doweld †
 Vahliaceae Dandy
 Solanales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Convolvulaceae Juss., nom. cons.
 Solanaceae Juss., nom. cons.
 Montiniaceae Nakai, nom. cons.
 Sphenocleaceae T.Baskerv., nom. cons.
 Hydroleaceae R.Br.
 Lamiales Bromhead
 Plocospermataceae Hutch.
 Carlemanniaceae Airy Shaw
 Oleaceae Hoffmanns. & Link, nom. cons.
 Tetrachondraceae Wettst.
 Calceolariaceae Olmstead
 Gesneriaceae Rich. & Juss., nom. cons. * 
 Plantaginaceae Juss., nom. cons.
 Scrophulariaceae Juss., nom. cons.
 Stilbaceae Kunth, nom. cons.
 Linderniaceae Borsch et al.
 Byblidaceae Domin, nom. cons.
 Martyniaceae Horan., nom. cons.
 Pedaliaceae R.Br., nom. cons.
 Acanthaceae Juss., nom. cons.
 Bignoniaceae Juss., nom. cons.
 Lentibulariaceae Rich., nom. cons.
 Schlegeliaceae Reveal
 Thomandersiaceae Sreem.
 Verbenaceae J.St.Hil., nom. cons.
 Lamiaceae Martinov, nom. cons. (= Labiatae Juss., nom. cons.)
 Mazaceae Reveal
 Phrymaceae Schauer, nom. cons. *
 Paulowniaceae Nakai
 Orobanchaceae Vent., nom. cons. * (include Lindenbergiaceae Doweld, Rehmanniaceae Reveal)

euasteridi II (campanulidi)
 Aquifoliales Senft
 Stemonuraceae Kårehed
 Cardiopteridaceae Blume, nom. cons.
 Phyllonomaceae Small
 Helwingiaceae Decne.
 Aquifoliaceae Bercht. & J.Presl, nom. cons.
 Asterales Link
 Rousseaceae DC.
 Campanulaceae Juss., nom. cons.
 Pentaphragmataceae J.Agardh, nom. cons.
 Stylidiaceae R.Br., nom. cons.
 Alseuosmiaceae Airy Shaw
 Phellinaceae Takht.
 Argophyllaceae Takht.
 Menyanthaceae Dumort., nom. cons.
 Goodeniaceae R.Br., nom. cons.
 Calyceraceae R.Br. ex Rich., nom. cons.
 Asteraceae Bercht. & J.Presl, nom. cons. (= Compositae Giseke, nom. cons.)
 Escalloniales Link
 Escalloniaceae R.Br. ex Dumort., nom. cons.
 Bruniales Dumort.
 Columelliaceae D.Don, nom. cons.
 Bruniaceae R.Br. ex DC., nom. cons.
 Paracryphiales Takht. ex Reveal
 Paracryphiaceae Airy Shaw
 Dipsacales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Adoxaceae E.Mey., nom. cons. (= Viburnaceae Raf., nom. cons. prop.)
 Caprifoliaceae Juss., nom. cons.
 Apiales Nakai
 Pennantiaceae J.Agardh
 Torricelliaceae Hu
 Griseliniaceae Takht., nom. cons. prop.
 Pittosporaceae R.Br., nom. cons.
 Araliaceae Juss., nom. cons.
 Myodocarpaceae Doweld
 Apiaceae Lindl., nom. cons. (= Umbelliferae Juss., nom. cons.)

Note

Voci correlate 
 Classificazione APG II
 Classificazione APG III

Altri progetti 

Angiosperme
Liste di biologia